Монтескью́ (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Миранд.

Код INSEE кантона — 3220. Всего в кантон Монтескью входят 17 коммун, из них главной коммуной является Монтескью.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 2885 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Монтескью на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер